Happy Valley lehetséges jelentései:

Helyek

Amerikai Egyesült Államok 
 Happy Valley (Alaszka)
 Happy Valley (Észak-Karolina)
 Happy Valley (Calaveras megye, Kalifornia)
 Happy Valley (El Dorado megye, Kalifornia)
 Happy Valley (Los Angeles megye, Kalifornia)
 Happy Valley (Plumas megye, Kalifornia)
 Happy Valley (Shasta megye, Kalifornia)
 Happy Valley (Kentucky)
 Happy Valley (Oregon)
 Happy Valley (Pennsylvania)
 Happy Valley (Blount megye, Tennessee)
 Happy Valley (Carter megye, Tennessee)
 Happy Valley (Oak Ridge, Tennessee)

Ausztrália 
 Happy Valley (Dél-Ausztrália)
 Happy Valley (Golden Plains)
 Happy Valley (Nyugat-Ausztrália)
 Happy Valley (Új-Dél-Wales)
 Happy Valley (Queensland)
 Happy Valley (Victoria)

Egyesült Királyság 
 Happy Valley (London)
 Happy Valley (Stockport)

Hong Kong 
 Happy Valley (Hong Kong)

India 
 Happy Valley (Meghalaya)
 Happy Valley (Mussoorie)

Kanada 
 Happy Valley (Brit-Kolumbia)
 Happy Valley (Greater Sudbury, Ontario)
 Happy Valley (King, Ontario)
 Happy Valley (Saskatchewan)

 Happy Valley–Goose Bay

Kenya 
 Happy Valley (Wanjohi-völgy)

Új-Zéland 
 Happy Valley (Auckland)
 Happy Valley (Southland)
 Happy Valley (Wellington)
 Happy Valley (West Coast)

Vietnam 
 Happy Valley (Vietnam)